Beauvoir se poate referi la:

Localități 
 Beauvoir, localitate în departamentul Manche
 Beauvoir, localitate în departamentul Oise
 Beauvoir, fostă localitate în departamentul Sarthe, azi parte din Aillières-Beauvoir
 , localitate în departamentul Seine-et-Marne
 Beauvoir, fostă localitate în departamentul Somme, azi parte din Rollot
 Beauvoir, localitate în departamentul Yonne
 Beauvoir-de-Marc, localitate în departamentul Isère
 Beauvoir-en-Lyons, localitate în departamentul Seine-Maritime
 Beauvoir-en-Royans, localitate în departamentul Isère
 Beauvoir-l'Abbaye, fostă localitate în departamentul Somme, azi parte din Neuilly-l'Hôpital
 Beauvoir-lès-Rue, fostă localitate în departamentul Somme, azi parte din Rue
 Beauvoir-sur-Mer, localitate în departamentul Vendée
 Beauvoir-sur-Niort, localitate în departamentul Deux-Sèvres
 Beauvoir-Wavans, localitate în departamentul Pas-de-Calais

Oameni 
 Familia franceză :
 Simone de Beauvoir (1908-1986), eseistă, scriitoare și feministă
  (1910-2001), pictoriță și sora Simonei
  (n. 1941), profesoară franceză de filozofie și fiica adoptată a Simonei
  (n. 1967), scriitoare franceză
  (sec. al XV-lea), episcop al Amiens între 1457 și 1473
 , cântăreț și basist american
  (1846-1929), călător francez
  (1936-2015), biochimist haitian
  (1809-1866), romancier și dramaturg francez

Pseudonime 
 Madame Roger de Beauvoir, pseudonimul literar al  (1822-1859), actriță și scriitoare franceză

Familii 
  din Bourgogne
  din Viennois

Altele
  din Argentina
  din Québec, Canada